Cerrone ima više značenja:
 Cerrone, Alessandria
 Cerrone, Pavia
 Cerrone, Pescara
 Cerrone, Vercelli